Lisp, programski jezik
Lisp-stroj